G31 peut faire référence à :
  Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 Glock 31, un pistolet autrichien ;
 Junkers G 31, un avion de transport allemand ;
 Propane G31.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres